Dixon House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dixon House (Prairieville, Louisiana), NRHP-ID 99000634
 Dixon House (Poughkeepsie, New York), NRHP-ID 82001129